Glis — industrial/futurepop проект, основанный в Сиэтле в 2001  Шоном Френдсеном и Андреа Эшдауном. Дебютный альбом "Extract" был выпущен в 2001 году на Alfa Matrix records. В сентябре 2003 года, после второго релиза Эшдаун покинул группу, чтобы создать свой собственный проект Audiodoll. Френдсен продолжил существование Glis, как его сольного проекта, работая с такими группами, как Delobbo, Haujobb, Lights of Euphoria и NamNamBulu. Также он написал и исполнил большую часть музыки дебютного альбома "Debris" группы Ayria 2003 года.

В 2005 году к Glis присоединился Jean-Luc De Meyer из Front 242 в качестве вокалиста для нового альбома "Nemesis".
В 2006 году Шон Френдсен вместе с группой Combichrist участвовал в туре по Америке.
В 2008 году на своей страничке Myspace он выложил демо проекта с названием Shaun F. и выпустил антологию группы Glis: "A Shot and a Bassline". Летом 2008 года умирает бывший член группы (2001—2002) Андреа Эшдаун. В 2013 году после долгого перерыва выходит студийный альбом "Phoenix".

Дискография

Альбомы 
 Extract (ADSR Musicwerks, 2001)
 Balance (ADSR Musicwerks, Alfa Matrix 2003)
 Disappear! (EP, Alfa Matrix, 2004)
 Nemesis (Alfa Matrix, 2005)
 Phoenix (Alfa Matrix, 2013)

EP 
 Disappear! (Alfa Matrix, 2004)

Ремиксовые альбомы 
 Equilibrium (Alfa Matrix, 2003)
 A Shot and a Bassline (Alfa Matrix, 2008)

Сборники 

 Square matrix 003 (Alfa Matrix, 2003)
 Square matrix 004 (Alfa Matrix, 2004)
 Endzeit Bunkertracks: Act I (Alfa Matrix, 2005)
 Endzeit Bunkertracks: Act II (Alfa Matrix, 2006)
 Cyberpolis - A Darker Dancefloor Vol 2
 Electro radiovengeance 2002

Ссылки 
 Glis биография на Alfa Matrix
 

Музыкальные коллективы из Сиэтла
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году